Михаил Михайлович Котон (29 декабря 1908 года, Петергоф, Российская империя — 27 июля 2005 года) — советский и российский -органик, директор Института высокомолекулярных соединений АН СССР (1960-1987), член-корреспондент АН СССР (1960), член-корреспондент РАН (1992).

Биография 

Родился 29 декабря 1908 года в Новом Петергофе .

В 1935 году — окончил Ленинградский университет, затем работал в различных ленинградских НИИ: Химический институт АН СССР (1928—1934), Государственный институт высоких давлений (1934—1936), Педиатрический медицинский институт (1936—1949), Физико-технический институт АН СССР (1949—1952).

В период Великой Отечественной Войны был начальником Городской лаборатории МПВО первого разряда в Ленинграде, выполнял ряд заданий Ленфронта, участвовал в восстановлении города.

В 1945 году — защитил докторскую диссертацию.

С 1952 года — работал в Институте высокомолекулярных соединений АН СССР, с 1960 по 1987 годы — директор института.

В 1960 году — избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 году — стал членом-корреспондентом РАН.

Умер 27 июля 2005 года.

Научная деятельность 

Специалист в области органической химии и химии высокомолекулярных соединений

Основные вехи научных изысканий, которые вел в области химии металлоорганических соединений и полимеров:
 в период с 1931 по 1935 годы — совместно с Г. А. Разуваевым открыл способ генерирования свободных алифатических радикалов разложением металлоалкилов;
 в 1939 году — наряду с К. А. Андриановым показал возможность использования кремнийорганических соединений, содержащих кислород, для синтеза полимеров с цепями гетероатомного характера — Si-О-Si;
 в 1947 году — открыл реакцию меркурирования ароматических соединений;
 1956 году — разработал методы синтеза полимеров аллиловых эфиров ди- и поликарбоновых кислот, гетероциклических азотсодержащих полимеров (1959), полимеров К-карбоксифенилметакриламидов (1959);
 в 1960 году — получил высокомолекулярные металлоорганические соединения, в частности ртутьорганические;
 в 1962 году — осуществил низкотемпературную полимеризацию акролеина и а-метилакролеина, получив лестничные структуры;
 изучал реакционную способность органических производных ртути, свинца, олова, висмута, мышьяка, сурьмы, кремния.

Совместно с В. Н. Цветковым основал научную школу по химии и физике жесткоцепных полимеров.

Автор двух монографий, свыше 600 научных работ и свыше 90 авторских свидетельств СССР и патентов РФ.

Под его руководством защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций.

В течение ряда лет был заместителем председателя Ленинградского правления Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева, дважды избирался депутатом Ленгорсовета.

Награды 

 Орден Ленина
 Орден Октябрьской революции
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Знак «Отличник здравоохранения»

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Химики-органики